Selenz steht für:

 Hans-Joachim Selenz (* 1951), deutscher Ingenieur, Autor und ehemaliger Politiker 
 Selenz (Gemeinde Gratwein-Straßengel), Ortsteil von Gratwein-Straßengel, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark